Йездигерд Кроткий — возможно был провозглашён (шахиншахом) Сасанидской империи в 399/400 году. Йездигерд Кроткий («Нерм»), сын Бахрама IV, якобы царствовавший 72 дня.

Упоминается только мусульманским историком X века Хамзой аль-Исфахани. Возможно, Хамзе это потребовалось, для того чтобы закрыть лакуну в списке Сасанидских царей, объяснения которой он не находил, хотя наличие небольшого числа медных монет, отчеканенных штемпелями Шапура II, но с именем Йездигерда на оборотной стороне, дало основание предположить, что Йездигерд Кроткий действительно существовал.

Примечания

Ссылки

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Умершие в 399 году
Сасаниды
Правители Азии IV века